Jamie Storr (né le  à Brampton en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 
Storr fut repêché  au total du repêchage d'entrée dans la LNH 1994 par les Kings de Los Angeles. Il joua dans la LNH pour les Kings et pour les Hurricanes de la Caroline et se rendit célèbre beaucoup moins par son jeu que par le fait qu'il est le seul joueur de toute l'histoire de la ligue à avoir été nommé deux ans de suite dans l'équipe d'étoiles des Recrues de la LNH, soit en 1997-1998 et en 1998-1999. Cela est dû au fait qu'il avait disputé moins de 25 matches en 1997-1998, ce qui lui laissait le titre de joueur recrue la saison suivante, le rendant ainsi éligible à une autre sélection dans l'équipe d'étoiles. Il a joué ses dernières saisons pour le DEG Metro Stars du championnat d'Allemagne (DEL).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || Capitals de Brampton || MTJHL || 24 ||  ||  ||  ||  || 91 || 4,77 ||  || 0 || 2 || 15 ||  ||  || 885 || 60 || 4,07 ||  || 0 || 
|-
| 1991-1992 || Platers d'Owen Sound || LHO || 34 || 11 || 16 || 1 ||  || 128 || 4,43 || 87,7 || 0 || 10 || 5 || 1 || 4 || 299 || 28 || 5,62 ||  || 0 || 0
|-
| 1992-1993 || Platers d'Owen Sound || LHO || 41 || 20 || 17 || 3 ||  || 180 || 4,57 ||  || 0 || 0 || 8 || 4 || 4 || 454 || 35 || 4,63 ||  || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Platers d'Owen Sound || LHO || 35 || 21 || 11 || 1 ||  || 120 || 3,59 || 91,5 || 1 || 12 || 9 || 4 || 5 || 547 || 44 || 4,83 ||  || 0 || 4
|-
| 1994-1995 || Platers d'Owen Sound || LHO || 17 || 5 || 9 || 2 || 977 || 64 || 3,93 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Kings de Los Angeles || LNH || 5 || 1 || 3 || 1 || 263 || 17 || 3,87 || 88,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Spitfires de Windsor || LHO || 4 || 3 || 1 || 0 || 241 || 8 || 1,99 ||  || 1 || 4 || 10 || 6 || 3 || 520 || 34 || 3,92 ||  || 1 || 2
|-
| 1995-1996 || Kings de Los Angeles || LNH || 5 || 3 || 1 || 0 || 262 || 12 || 2,75 || 91,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 48 || 22 || 20 || 4 ||  || 139 || 3,08 || 89,7 || 2 || 14 || 2 || 1 || 1 || 118 || 4 || 2,03 ||  || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || Kings de Los Angeles || LNH || 5 || 2 || 1 || 1 || 265 || 11 || 2,49 || 92,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Roadrunners de Phoenix || LIH || 44 || 16 || 22 || 4 ||  || 147 || 3,61 || 89,5 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Kings de Los Angeles || LNH || 17 || 9 || 5 || 1 || 920 || 34 || 2,22 || 92,9 || 2 || 0 || 3 || 0 || 2 || 145 || 9 || 3,73 || 88,3 || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Ice Dogs de Long Beach || LIH || 11 || 7 || 2 || 1 || 629 || 31 || 2,96 || 89,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Kings de Los Angeles || LNH || 28 || 12 || 12 || 2 ||  || 61 || 2,4 || 91,6 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Kings de Los Angeles || LNH || 42 || 18 || 15 || 5 ||  || 93 || 2,53 || 90,8 || 1 || 4 || 1 || 0 || 1 || 36 || 2 || 3,32 || 0,92 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Kings de Los Angeles || LNH || 45 || 19 || 18 || 6 ||  || 114 || 2,74 || 89,9 || 4 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Kings de Los Angeles || LNH || 19 || 9 || 4 || 3 || 886 || 28 || 1,9 || 92,2 || 2 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Kings de Los Angeles || LNH || 39 || 12 || 19 || 2 ||  || 86 || 2,55 || 90,5 || 3 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 14 || 0 || 8 || 2 || 660 || 32 || 2,91 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 13 || 2 || 6 || 2 || 712 || 38 || 3,2 || 88,1 || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Falcons de Springfield || LAH || 30 || 8 || 20 || 2 ||  || 91 || 3,22 || 90,5 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Grizzlies de l'Utah || LAH || 16 || 6 || 7 || 1 || 885 || 36 || 2,44 || 92,8 || 1 || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Phantoms de Philadelphie || LAH || 32 || 13 || 11 || 5 ||  || 83 || 2,86 || 90,7 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || DEG Metro Stars || DEL || 51 ||  ||  ||  ||  || 119 || 2,33 ||  || 4 || 8 || 9 ||  ||  || 561 || 20 || 2,14 ||  || 1 || 0
|-
| 2007-2008 || DEG Metro Stars || DEL || 38 || 21 || 15 || 0 ||  || 91 || 2,54 || 91,3 || 0 || 10 || 13 || 8 || 5 ||  || 32 || 2,34 ||  || 0 || 18
|-
| 2008-2009 || DEG Metro Stars || DEL || 38 || 21 || 16 ||  ||  || 100 || 2,62 || 90,7 || 4 || 12 || 16 || 8 || 8 || 986 || 46 || 2,8 ||  || 1 || 4

| 219 || 85 || 86 || 23 ||  || 488 || 2,54 ||  || 16 || 26 || 5 || 0 || 3 || 181 || 11 || 3,65 ||  || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 
1994 : Prix du gardien de la saison de la LHO.

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1975
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (LIH)
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur du Düsseldorfer EG